Nicot est un patronyme utilisé par :
 Claude Nicot (1925-2003), acteur et metteur en scène français ;
 Emmanuelle Nicot (née en 1985), réalisatrice et scénariste française ;
 Jean Nicot (1530-1600), ou Jean Villemain, seigneur de Nicot, ambassadeur de France à Lisbonne, introducteur du tabac (surnommé l’herbe à Nicot) à la Cour du roi de France ;
 Jean-François Nicot (1828-1903), pédagogue français et directeur d'école normale ;
 Jean-Louis Nicot (1911-2004), général français accusé d'avoir joué un petit rôle dans le putsch des généraux ;
 Louis-Henri Nicot (1878-1944), sculpteur et statuaire, médaillé d'or au Salon des artistes français ;
 Lucien Nicot (1854-1920), journaliste français.

Autres 
 Jean-François Nicot, personnage de la chanson Les Trois Cloches .

Homonymie de patronyme